Dasha kan syfta på:

 3321 Dasha – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Kina 

 Dasha (sockenhuvudort), Guangdong, 
 Dasha (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar